Der AL-Bank-Cup 2011/12  war seit 1997 die 13. Austragung des Dänischen Eishockeypokals. Die Veranstaltung wird vom Dänischen Eishockeyverband organisiert. Der Pokal trägt ebenso wie die Dänische Eishockeyliga den Namen des Sponsors Arbejdernes Landsbank (deutsch: Landesarbeiterbank).

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des Dänischen Eishockeypokals im Jahre 2011/12 nahmen alle Mannschaften der vorjährigen Ersten Dänischen Liga teil. Das Turnier wurde im K.-O.-System durchgeführt. Im Viertel- und im Halbfinale fanden die Vergleiche mit Hin- und Rückspiel statt.

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 AL-Bank Ligaen 2011/12

Weblinks 
 Spielplan des Turniers auf der "Offizielt site for Denmarks bedste Hockeyliga" (www.al-bankligaen.dk), auf dänisch
 Statistik des Turniers, ebenda
 

Dänischer Eishockeypokal
Eishockeysaison 2011/12